Die 3. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 2. bis 8. Mai 1983 in Kopenhagen, Dänemark statt. Die Wertung des Turniers war Kategorie 1, was die höchstste Einstufung innerhalb der Grand-Prix-Serie bedeutete.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 1. Runde
 2. Runde
 3. Runde
 Viertelfinale

1983
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft 1983